Renier är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jérémie Renier (född 1981), belgisk skådespelare
 Léon Renier (1809–1885), fransk arkeolog
 Paolo Renier (1710–1789), doge av Venedig
 Pascal Renier (född 1971), belgisk fotbollsspelare
 Pieter Jan Renier (1795–1859), flamländsk poet

Franska efternamn